Saphir steht für:
 Saphir, ein Schmuckstein
 Saphir (Yogo), Saphir aus dem Yogo Gulch, Montana
 Saphir (Schulbuch), das erste Schulbuch für deutschsprachigen Islamunterricht
 Villa Saphir
 Saphir (Synthie-Pop-Band), deutsche Synthie-Pop-Band der 1980er Jahre
 Saphir (Band), deutsche Mädchenband
 Saphir (Schiff, 2012), ein Motorschiff auf dem Vierwaldstättersee

Technik:
 Saphir (Kernreaktor), ein Schweizer 1957 von der Reaktor AG in Betrieb genommener Leichtwasserreaktor
 Saphir (Rakete), eine französische Höhenforschungsrakete
 Stadler Saphir, Triebzüge der Wynental- und Suhrentalbahn
 zwischen Frankfurt/Main und Brüssel-Midi verkehrender Schnellzug, siehe Trans-Europ-Express #Liste der TEE-Züge/Verbindungen
 Deckname einer ehemaligen Großstollenanlage in Nordhessen, siehe Hardtkopf (Elbenberg) #Großstollenanlage Saphir
 Saphir (Schiffsname)

Personen:
 Adolph Saphir (1831–1891), ungarischer presbyterianischer Theologe
 Jacob Saphir (1822–1886), rumänischstämmiger Rabbiner
 Moritz Gottlieb Saphir (1795–1858), deutsch-österreichischer Schriftsteller 

SAPHIR steht als Abkürzung für:
 Simulation Atmosphärischer Photochemie in einer großen Reaktionskammer, siehe Forschungszentrum Jülich #Atmosphären-Simulationskammer SAPHIR

Siehe auch:
 Safir
 Safire
 Sapir (Begriffsklärung)
 Sapphire (Begriffsklärung)

Abkürzung